Louisenthal bezeichnet:

Orte:
 Louisenthal, Ortsteil der Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern, Deutschland
 Louisenthal, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Cegielnia (Kętrzyn), Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Louisenthal, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Zazdrość (Dźwierzuty), Ort im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Anderes:
 Landhaus Louisenthal in der Stadt Bremen, Deutschland
 Schloss Louisenthal in der Stadt Homburg, Saarland, Deutschland

Personen:
 Rudolf de Lasalle von Louisenthal (1816–1892), preußischer Landrat

Siehe auch:
 Luisenthal (Begriffsklärung)